

Степановська — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Степановська — присілок, колишнє Кокшензьке сільське поселення, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Степановська — присілок, колишнє Озерецьке сільське поселення, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область